Алексей Николаевич Крутиков: Крутиков, Алексей Николаевич (1895—1949) — советский генерал-лейтенант.
 Крутиков, Алексей Николаевич (род. 1991) — российский игрок в пляжный футбол.